Oreoselinum glaucum är en flockblommig växtart som beskrevs av Jan Svatopluk Presl. Oreoselinum glaucum ingår i släktet Oreoselinum och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
glaucum